Putuo kan syfta på:
Putuo, Shanghai
Putuo, Zhoushan

WP:Projekt Kina